Bella Vista ist der Name folgender Orte oder Verwaltungseinheiten:

in Argentinien:
 Bella Vista (Buenos Aires)
 Barrio Bella Vista, Stadtteil von Córdoba
 Bella Vista (Corrientes)
 Departamento Bella Vista, Verwaltungseinheit in der Provinz Corrientes
 Bella Vista (Neuquén)
 Bella Vista (San Juan)
 Bella Vista (Tucumán)

in Australien:
 Bella Vista (New South Wales)

in Bolivien:
 Bella Vista (Alto Beni), Ort im Departamento La Paz, Municipio Alto Beni
 Bella Vista (Beni), Ort im Departamento Beni
 Bella Vista (Cobija), Ort im Municipio Cobija, Departamento Pando
 Bella Vista (Cochabamba), Ort im Departamento Cochabamba
 Bella Vista (Sucre), Ort im Municipio Sucre, Departamento Chuquisaca
 Bella Vista (Pando), Ort im Departamento Pando
 Kanton Bella Vista (Atahuallpa), Kanton in der Provinz Atahuallpa, Departamento Oruro
 Kanton Bella Vista (Nor Carangas), Kanton in der Provinz Nor Carangas, Departamento Oruro

in Deutschland:
 Bella Vista (Hannover), historische Ausflugs-Restauration und Etablissement der Stadt Hannover

in Kanada:
 Bella Vista (Cumberland), Ontario

in Mexiko:
 Bella Vista (Chiapas)
 Municipio Bella Vista in Chiapas

in Panama:
 Bella Vista (Panama), Corregimiento im Distrikt Panamá

in Paraguay:
 Bella Vista Norte, Ort in Amambay
 Bella Vista (Distrikt in Paraguay)
 Bella Vista (Asunción), Stadtteil von Asunción

in der Schweiz:
 Bella Vista (Tessin) in der Gemeinde Mendrisio

in Uruguay:
 Bella Vista (Maldonado)
 Bella Vista (Montevideo), Stadtteil von Montevideo
 Bella Vista (Paysandú)

in den Vereinigten Staaten:
 Bella Vista (Arkansas), im Benton County
 Bella Vista (Delaware), im New Castle County
 Bella Vista (Florida), im Hillsborough County
 Bella Vista (Shasta County, Kalifornien)
 Bella Vista (Tulare County, Kalifornien)
 Bella Vista (Lycoming County, Pennsylvania)
 Bella Vista (Philadelphia County, Pennsylvania)
 Bella Vista (Virginia), im Pulaski County
 Bella Vista Acres, im Hamilton County, Tennessee
 Bella Vista Colonia, im Starr County, Texas
 Bella Vista Estates Colonia, im Hidalgo County, Texas
 Bella Vista Park, im Nevada County, Kalifornien

in Puerto Rico:
 Bella Vista (Arecibo, Puerto Rico)
 Bella Vista (Bayamón, Puerto Rico)
 Bella Vista Height

Bella Vista steht für:
 Bella Vista (High School), Highschool in Kalifornien
 Bella Vista (Hannover), Villa mit Park in Hannover
 Villa Bella Vista, Villa in Sachsen
 CA Bella Vista, Fußballverein in Uruguay
 Bella Vista Island, Insel im Miami-Dade County, Florida
 Bella Vista, 1991 gegründete Schlagergruppe (Alexa, Petra & Thomas Jünger, Conny Schoen)

Siehe auch:
 Bellavista (Begriffsklärung)
 Belle Vista
 Bela Vista